Denis Papin (1647 - ~1713), physicien, mathématicien et inventeur français ;
 Louis-François Papin (1738 - 1814), homme politique français ;
 Léger Papin (1742 - 1821), homme d’Église et politique français ;
 Line Papin (1995), romancière française ;
 Jean-Baptiste Papin (1756 - 1809), homme politique et juriste français ;
 Élie Papin (~1760 - 1825), général français ;
 Joseph Papin (1825 - 1862), homme politique canadien ;
 Christine et Léa Papin, connues sous le nom des sœurs Papin, auteurs d'un double meurtre au Mans en 1933 ;
 Jean-Louis Papin (1947),  de Nancy et Toul ;
 Jean-Pierre Papin (1963), footballeur international français et entraîneur ;
 Philippe Papin (1967), historien français ;
 Nathalie Papin (1960), dramaturge française ;
 Serge Papin, président du groupement de distribution français Système U ;
 Sandrine Papin journaliste française.

Fiction 
 Achille Papin (joué par Jean-Philippe Lafont) est le nom d'un des protagonistes du film Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1988)